Чемпіонат Європи з футболу серед жінок 2005 — дев'ятий чемпіонат Європи з футболу серед жінок, що проходив у Англії з 5 по 19 червня 2005 року. Німеччина виграла турнір вчетверте поспіль, і вшосте за всю історію проведення.

Результати

Груповий раунд

Група A 

Примітка:
 Фінляндія та Данія набрали однакову кількість очок. До наступного раунду вийшла Фінляндія за результатами матчів між собою.

Група B

Плей-оф

Посилання 
 Сторінка змагання на сайті УЄФА 

2005 в Англії
2005 у жіночому футболі